Schmiedberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Schmiedberg (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schmiedberg (Pielenhofen), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Parsberg, Bayern 
 Schmiedberg (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schmiedberg (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Křižatky, Ortsteil von Králův Dvůr, Tschechien

Siehe auch:
 Schmiedeberg
 Schmiedsberg